Felix Becker (1864-1928), historien de l'art allemand, initiateur avec Ulrich Thieme du Thieme-Becker.
  (1949-), personnalité politique allemande
 Felix Becker (1964-), sabreur allemand

Source de la traduction